Untersteinach ist der Ortsname von:
 Untersteinach, Gemeinde im Landkreis Kulmbach, Bayern
 Untersteinach (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Untersteinach (Burgwindheim), Ortsteil des Marktes Burgwindheim, Landkreis Bamberg, Bayern
 Untersteinach (Weidenberg), Ortsteil des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern

Siehe auch:
 Niedersteinach
 Niedersteinbach
 Untersteinbach